Fitampoha je tradiční obřad madagaskarského národa Sakalava, který se koná každých pět let v Belo-sur-Tsiribihina. Hlavní rituál Fitampoha spočívá v koupání ostatků, zvaných dady, dávných sakalavských králů ve vodách řeky Tsiribihina, která byla kdysi součástí sakalavského království Menabe. Nejvíce uctívaným starověkým králem je Andriamisara I., který je považován za společného předka obou hlavních sakalavských dynastií, Menabe a Boina.